Coroner steht für:

 Coroner, Untersuchungsbeamter im angelsächsischen Rechtskreis
 Coroner (Band), Schweizer Metal-Band (1984–1995)

 Coroner – Fachgebiet Mord, kanadische Fernsehserie (seit 2019)
 The Coroner, britische Fernsehserie (2015–2016)